Sezon (2016) był 72. edycją Tippeligaen – najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Sezon rozpoczął się 11 marca, a zakończył się 6 listopada 2016. W trakcie rozgrywek miała miejsce również przerwa w okresie 29 maja - 3 lipca 2016 z powodu rozgrywanych we Francji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Rosenborg BK i ta sztuka im się udała. Dla drużyny z Trondheim był to 24. tytuł w historii.

Drużyny 
W sezonie 2016 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2015 1. divisjon oraz zwycięzca barażu o Tippeligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraż o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu drużyna z 14. miejsca Tippeligean  rozegrała dwumecz o utrzymanie miejsca w lidze ze zwycięzca play-off pomiędzy drużynami z miejsc 3.-6. 1. divisjon - . Stabæk wygrał 2:1 i wystartuje w nowym sezonie Eliteserien.

Stabæk zwyciężył 2:1 w dwumeczu.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Tippeligaen

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2016 w Norwegii